Окружной суд Хомбурга является немецким судом обычной юрисдикции и одним из десяти окружных судов округа Саарбрюккенского окружного суда.

Местонахождение и юрисдикция 
Суд находится в городе Хомбург, Саар.

Судебный округ включает города Хомбург, Бексбах и Блискастель, а также общины Герсхайм и Киркель. Площадь района составляет 310 квадратных километров с населением около 97 тысяч человек (по состоянию на 30 сентября 2017 года).

Здание суда 

Главное здание находится по адресу Zweibrücker Straße 24 в Хомбурге. Филиал на Luitpoldplatz в Блискастеле был закрыт 30 сентября 2011 года.

См. также 
 Список немецких судов
 Список судов Саара

Примечания

Ссылки 
 Internetpräsenz des Amtsgerichts Homburg. Abgerufen am 11. September 2018.
 Übersicht der Rechtsprechung des Amtsgerichts Homburg. Abgerufen am 11. September 2018.

Суды федеральной земли Саар